Lučenec může být:

 Lučenec – město na Slovensku
 okres Lučenec – okres na Slovensku
 Lučenec (vrch) – slovenský vrch (1041 m) ve Velké Fatře
 Lučenec (potok) – potok ve Velké Fatře
 14509 Lučenec – planetka